Wapen van Antwerpen (stad)
Wapen van Antwerpen (provincie)